Ellie (ou Elly) est un prénom grec féminin dérivé d'Hélène.

Cinéma et télévision 
Ellie, film américain de Peter Wittman sorti en 1984.
 Ellie dans tous ses états, série télévisée américaine.

Personnage de fiction 
 Ellie, personnage du jeu vidéo The Last of Us sorti en 2013.

Prénom 
 Ellie Allen, joueur irlandais de rugby à XV.
 Ellie Black, gymnaste arstistique canadienne.
 Ellie Carpenter, footballeuse australienne.
 Ellie Church, actrice américaine.
 Ellie Darcey-Alden, actrice et danseuse britannique.
 Ellie Gall, actrice australienne.
 Ellie Goulding, auteure-compositrice-interprète et guitariste anglaise.
 Ellie Greenwich, chanteuse américaine.
 Ellie Greenwood, athlète britannique.
 Ellie Kemper, actrice américaine.
 Ellie Kendrick, actrice anglaise.
 Ellie Mannette, musicien trinidadien.
 Ellie Reed, actrice américaine.
 Ellie Reeves, femme politique britannique.
 Ellie Salthouse, triathlète australienne.
 Ellie Simmonds, handisport britannique.
 Ellie Soutter, snowboardeuse britannique.

Voir aussi